O SMS Gneisenau foi um cruzador blindado da Marinha Imperial Alemã, que foi batizado em homenagem à August Neidhardt von Gneisenau, um general prussiano durante as Guerras Napoleônicas, foi lançado ao mar pelo estaleiro alemão AG Weser, em Bremen, em 14 de junho de 1906, e foi comissionado em 6 de março de 1908, inicialmente integraria a Frota de Alto Mar, mas como foi considerado fraco, foi então enviado para integrar o Esquadra da Ásia Oriental que era comandado pelo Vice-Almirante Maximilian von Spee, baseado na colônia alemã de Tsingtao, China.

Durante a Primeira Guerra Mundial, o Gneisenau empenhou bom resultados junto com a frota alemã, conseguiu bombardear Papeete, na Polinésia Francesa e em seguida ajudou na Batalha de Coronel quando as frotas alemãs e britânicas se enfrentaram, resultando numa vitória alemã. O Gneisenau, partiu com a frota para destruir o transmissor sem fio das Malvinas, foi lá que os britânicos concentraram sua poderosa frota que atacou os alemães. O HMS Invencible atacou o SMS Scharnhorst enquanto o Inflexible atacou o Gneisenau, o Vice-Almirante Maximilian von Spee virou o seu navio, SMS Scharnhorst, para o Sul, onde conseguiu uma certa vantagem, mas o navio estava bastante danificado e às 16hs17mins, o Scharnhorst afundou matando todos os tripulantes, inclusive Spee, já o Gneisenau continuou lutando até que às 17hs30mins, o Gneisenau estava bastante danificado. Às 17hs50mins, os britânicos pararam o ataque, e o capitão do Gneisenau ordenou que a tripulação afundasse o navio, pois a munição havia acabado. 200 tripulantes, sobreviveram, mas muitos morreram devido à água fria. Os outros navios alemães também foram afundados.

Bibliografia 
 

 

 
 

Navios de 1906
Navios construídos em Bremen (estado)
Navios construídos pela AG Weser
Cruzadores da Alemanha na Primeira Guerra Mundial
Cruzadores da Marinha Imperial Alemã